Kijewo (gromada w powiecie oleckim)
 Kijewo (gromada w powiecie średzkim)

także:
 Kijewo Królewskie (gromada) (powiat chełmiński)